Concentratie (oplossing), in een oplossing: de hoeveelheid opgeloste stof per eenheid van volume
 Concentratie (enzym), wordt uitgedrukt in de activiteit van het enzym  
 Molfractie, de fractie in aantal moleculen e.d. 
 Volumeprocent, de fractie in volume, uitgedrukt als percentage
 dichtheid, bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid
 Aandacht
 alles op één punt bij elkaar brengen (centralisme)
 Concentratie (militair), het samenbrengen van militairen om een macht te vormen
 Concentratie (bedrijfsleven) in het bedrijfsleven 
 Concentratie (sport) in sport, als onderdeel van de sportpsychologie
 concentratie in de metallurgie (ertsveredeling)